Кутум:

 Кутум — рыба семейства карповых.

Топоним 
 Кутум — железнодорожная станция Астраханского региона Приволжской железной дороги.
 Кутум — рукав реки Волга в её дельте, протяжённость около 20 км; начинается в Кировском районе Астрахани.
 Кутум (, ) — город в провинции Северный Дарфур Республики Судан.

См. также 
 Средний Кутум — ерик, одно из ответвлений рукава Кутум.
 Новый Кутум — посёлок в России, Приволжский район Астраханской области.